Albudeite är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Albudeite ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Albudeite är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Albudeite ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Albudeite. Runt Albudeite är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Molina de Segura,  km öster om Albudeite. Trakten runt Albudeite består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia